Amisk Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Amisk Lake (sjö i Kanada, Saskatchewan), 
 Amisk Lake (sjö i Kanada, Alberta), 

Robotskapade Kanadaförgreningar